AFN steht für:
 Afghani, Währung in Afghanistan (ISO-4217-Code)
 Afrique française du Nord, französische Bezeichnung für Französisch-Nordafrika
 Aktionsbündnis Forum Natur, Interessenverband von Waldbesitzern und Jägern in Deutschland
 Alarmgerät für Nervenkampfstoffe
 American Forces Network, Rundfunksenderkette des US-amerikanischen Militärs
 Ancestral File Number, von den Mormonen vergebene Identifikationsnummer für Ahnen, siehe Personal Ancestral File
 Assembly of First Nations, Interessenvertretung der Indianervölker in Kanada, siehe Versammlung der First Nations
 Association des Femmes du Niger, Frauenorganisation in Niger

afn steht für:
 Defaka, Sprache in Nigeria (ISO-639-3-Code)

Abkürzung